«Перу́джа» () — итальянский футбольный клуб из одноимённого города в одноимённой провинции, находящийся в регионе Умбрия.

История 
Клуб «Перуджа» был основан в 1905 году. Не проиграв ни одного матча в чемпионате в сезоне 1978/79, «Перуджа» под руководством президента клуба Франко Д’Аттома  но так и не стала чемпионом. В 2004 году команда выбыла из Серии A, перейдя в Серию B, а в 2005 году клуб обанкротился.

С 2005 по 2010 год воссозданная «Перуджа» играла в Серии C1. В мае 2010 года клуб был объявлен банкротом и через два месяца лишён профессионального статуса. Вследствие чего команда была исключена из системы профессиональных лиг Италии.

Достижения

Национальные трофеи 
 Чемпионат Италии (Серия A)
 Вице-чемпион: 1978/79
 Серия B
 Победитель: 1974/75
 Серия C
 Победитель: 2020/21

Европейские трофеи 
 Кубок Интертото
 Победитель: 2003

Президенты клуба 
 Франко Д’Аттома (1974—1983)

Текущий состав 
 
По состоянию на 23 июня 2020 года. Источник: Список игроков на transfermarkt.com

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 

Футбольные клубы Италии
ФК «Перуджа»
Спорт в Перудже